Шаля́пин Фёдор: Шаляпин, Фёдор Иванович (1873—1938) — знаменитый русский оперный певец (бас).
 Шаляпин, Фёдор Фёдорович (1905—1992) — американский актёр, сын Ф. И. Шаляпина.